Bourget kan syfta på följande :

 Paul Bourget – en fransk författare (1852–1935)

Geografi

Frankrike 

 Bourget-en-Huile, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Le Bourget, Seine-Saint-Denis, kommun, 
 Paris-Le Bourgets flygplats

Kanada 

 Bourget (samhälle i Kanada), Ontario,